2016 ADRIAN FLUX BRITISH FIM SPEEDWAY GRAND PRIX – piąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 9 lipca 2016 na Millennium Stadium w Cardiff.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Daniela Kinga. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Steve Worrall i Robert Lambert.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpi Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpi: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren

Losowanie pozycji startowych odbyło się 8 lipca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Wielka Brytania
2016
2016 w Walii
Sport w Cardiff